Георги — фамилия:

 Георги, Вальтер (1887—1967) — немецкий пианист и музыковед.
 Георги, Иоганн Готлиб (Иван Иванович Георги) (1729—1802) — медик, этнограф, натуралист, химик, профессор, академик.
 Георги, Отто (1831—1918) — немецкий политик, обер-бургомистр Лейпцига.
 Георги, Сюзанна (род. 1976) — датская певица.
 Георги, Теодор (1883—1963) — немецкий скульптор и медальер.
 Георги, Фридрих фон (1852—1926) — австро-венгерский военачальник, министр ландвера Цислейтании, барон, генерал-полковник.

См. также 
 Георгий